Это — список наиболее ярких звёзд созвездия Южный Крест вплоть до видимой звёздной величины +6,5m и иные звёзды, представляющие в определённый интерес, как то: переменные, с планетными системами, сверхновые и т. п.

Источники 
 
 
 
 
 

Южный Крест (созвездие)
Южный Крест